Geografia:
 Barton (Maryland), localitat estatunidenca de Maryland
 Barton (Vermont), localitat estatunidenca de Vermont
 Barton Creek (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Bartonville (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Bartonville (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Comtat de Barton (Kansas), a l'estat de Kansas
 Comtat de Barton (Missouri), a l'estat de Missouri
 Barton on Sea (New Milton), a Anglaterra
 Biografies:
 Luboš Bartoň, jugador txec de basquetbol
 Edmund Barton, jutge i polític australià
 Mischa Barton, actriu i model britànica
 Derek Harold Richard Barton, químic i professor universitari anglès, Premi Nobel de Química de 1969
 Cinema:
 Barton Fink, pel·lícula estatunidenca de 1991 dirigida pels germans Coen
 Altres:
 Cilindre de Barton, cilindre d'argila amb un text mitològic que es troba a la localitat de Nippur